Borgarfjörður – comune islandese
Borgarfjörður – fiordo dell'Islanda, nella costa occidentale dell'Islanda nei pressi del comune di Borgarnes
Borgarfjörður – fiordo dell'Islanda, che si dirama dall'Arnarfjörður, nella regione dei Vestfirðir, i fiordi occidentali dell'Islanda
Borgarfjörður eystri – fiordo dell'Islanda, situato nel settore nordorientale